Mark Douglas Messier, kanadski hokejist, * 18. januar 1961, Edmonton, Alberta, Kanada.

Messier je v ligi NHL igral za klube Edmonton Oilers, New York Rangers, Vancouver Canucks, pri vseh treh klubih je bil tudi kapetan. Skupno je v ligi NHL odigral 1756 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 694 golov in 1193 podaj, ter 236 tekem končnice, na katerih je dosegel 109 golov in 186 podaj. Šestkrat je osvojil Stanleyjev pokal, petkrat z Edmonton Oilersi in enkrat z New York Rangersi. Po dvakrat je osvojil Hart Memorial Trophy in Lester B. Pearson Award, v sezonah 1989/90 in 1991/92, v sezoni 1983/84 Conn Smythe Trophy. Štirikrat je bil izbran v prvo moštvo zvezd, enkrat pa v drugo.

Za kanadsko reprezentanco je nastopil na Svetovnem prvenstvu 1989, kjer je osvojil srebrno medaljo, kanadskem pokalu v letih 1984, 1987 in 1991, kjer je osvojil tri zlate medalje, ter svetovnem pokalu 1996, kjer je osvojil srebrno medaljo.

Leta 2007 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL. Njegov dres s številko 11 sta upokojila kluba New York Rangers 12. januarja 2006 in Edmonton Oilers 27. februarja 2007.

Statistika kariere 

|-
| Sherwood Spears
| AMHL
| 75/76
| 
| 44
| 82
| 76
| 158
| 
| 38
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Spruce Grove Mets
| AJHL
| 76/77
| 
| 57
| 27
| 39
| 66
| 
| 91
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| St. Albert Saints
| AJHL
| 77/78
| 
| 54
| 25
| 49
| 74
| 
| 194
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Portland Winter Hawks
| WCHL
| 77/78
| 
| 10
| 11
| 4
| 15
| 
| 6
| 
| 7
| 4
| 1
| 5
| 
| 2
|-
| St. Albert Saints
| AJHL
| 78/79
| 
| 17
| 15
| 18
| 33
| 
| 64
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Indianapolis Racers
| WHA
| 78/79
| 
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Cincinnati Stingers
| WHA
| 78/79
| 
| 47
| 1
| 10
| 11
| 
| 58
| 
| 5
| 0
| 2
| 2
| 
| 4
|-
| Houston Apollos
| CHL
| 79/80
| 
| 4
| 0
| 3
| 3
| 
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 79/80
| 
| 75
| 12
| 21
| 33
| -10
| 120
| 
| 3
| 1
| 2
| 3
| 2
| 2
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 80/81
| 
| 72
| 23
| 40
| 63
| -12
| 102
| 
| 9
| 2
| 5
| 7
| 1
| 13
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 81/82
| 
| 78
| 50
| 38
| 88
| 21
| 119
| 
| 5
| 1
| 2
| 3
| -4
| 8
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 82/83
| 
| 77
| 48
| 58
| 106
| 19
| 72
| 
| 15
| 15
| 6
| 21
| 10
| 14
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 83/84
| 
| 73
| 37
| 64
| 101
| 40
| 165
| 
| 19
| 8
| 18
| 26
| 9
| 19
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 84
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 84/85
| 
| 55
| 23
| 31
| 54
| 8
| 57
| 
| 18
| 12
| 13
| 25
| 13
| 12
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 85/86
| 
| 63
| 35
| 49
| 84
| 36
| 68
| 
| 10
| 4
| 6
| 10
| 0
| 18
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 86/87
| 
| 77
| 37
| 70
| 107
| 21
| 73
| 
| 21
| 12
| 16
| 28
| 13
| 16
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 87
|
| 9
| 1
| 6
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 87/88
| 
| 77
| 37
| 74
| 111
| 21
| 103
| 
| 19
| 11
| 23
| 34
| 9
| 29
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 88/89
| 
| 72
| 33
| 61
| 94
| -5
| 130
| 
| 7
| 1
| 11
| 12
| -1
| 8
|-
| Kanada
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 3
| 3
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 89/90
| 
| 79
| 45
| 84
| 129
| 19
| 79
| 
| 22
| 9
| 22
| 31
| 5
| 20
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 90/91
| 
| 53
| 12
| 52
| 64
| 15
| 34
| 
| 18
| 4
| 11
| 15
| 2
| 16
|-
| Kanada
| Kanadski pokal
| 91
|
| 8
| 2
| 6
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 91/92
| 
| 79
| 35
| 72
| 107
| 31
| 76
| 
| 11
| 7
| 7
| 14
| -4
| 6
|-
| New York Rangers
| NHL
| 92/93
| 
| 75
| 25
| 66
| 91
| -6
| 72
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Rangers
| NHL
| 93/94
| 
| 76
| 26
| 58
| 84
| 25
| 76
| 
| 23
| 12
| 18
| 30
| 14
| 33
|-
| New York Rangers
| NHL
| 94/95
| 
| 46
| 14
| 39
| 53
| 8
| 40
| 
| 10
| 3
| 10
| 13
| -11
| 8
|-
| New York Rangers
| NHL
| 95/96
| 
| 74
| 47
| 52
| 99
| 29
| 122
| 
| 11
| 4
| 7
| 11
| -10
| 16
|-
| Kanada
| Svetovni pokal
| 96
|
| 7
| 1
| 5
| 4
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Rangers
| NHL
| 96/97
| 
| 71
| 36
| 48
| 84
| 12
| 88
| 
| 15
| 3
| 9
| 12
| 2
| 6
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 97/98
| 
| 82
| 22
| 38
| 60
| -10
| 58
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 98/99
| 
| 59
| 13
| 35
| 48
| -12
| 33
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vancouver Canucks
| NHL
| 99/00
| 
| 66
| 17
| 37
| 54
| -15
| 30
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Rangers
| NHL
| 00/01
| 
| 82
| 24
| 43
| 67
| -25
| 89
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Rangers
| NHL
| 01/02
| 
| 41
| 7
| 16
| 23
| -1
| 32
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Rangers
| NHL
| 02/03
| 
| 78
| 18
| 22
| 40
| -2
| 30
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| New York Rangers
| NHL
| 03/04
| 
| 76
| 18
| 25
| 43
| 3
| 42
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |2028
| bgcolor="#7FFF00" |864
| bgcolor="#7FFF00" |1412
| bgcolor="#7FFF00" |2276
| bgcolor="#7FFF00" |+210
| bgcolor="#7FFF00" |2405
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |248
| bgcolor="#7FFF00" |113
| bgcolor="#7FFF00" |189
| bgcolor="#7FFF00" |302
| bgcolor="#7FFF00" |+50
| bgcolor="#7FFF00" |250
|}

Glej tudi 
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave

 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski centralni napadalci
Kanadski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1979
Izbrani na naboru lige NHL (Edmonton Oilers)
Hokejisti Indianapolis Racers
Hokejisti Cincinnati Stingers
Hokejisti Houston Apollos
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti New York Rangers
Hokejisti Vancouver Canucks
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Hokejisti lige NHL z upokojenimi številkami